Джхарсугуда:

 Джхарсугуда — город в штате Орисса, Индия.
 Джхарсугуда — округ в штате Орисса, Индия.